El nombre Miguel Barca puede referirse a:

 Miguel Barca Blasco, médico y periodista, una de las personalidades más destacadas de Santiago de Compostela]durante la primera mitad del siglo XX.
 Miguel Barca del Duque, Comandante de Artillería del Ejército Español y Caballero de la Orden de San Hermenegildo, hijo del anterior.